Чишма-Баш — посёлок Бугурусланского района Оренбургской области России. Входит в состав Коровинского сельского совета.

География 
Находится в истоке реки Чишмабаш.

Уличная сеть состоит из двух географических объектов: Приовражная, Центральная.

Географическое положение 
Расстояние до:
 районного центра (Бугуруслан): 65 км
 центра сельсовета (Коровино): 8 км

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Основа экономики — сельское хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом. Подходит региональная автодорога 53Н-0701110.

Примечания 

Населённые пункты Бугурусланского района